Mycetophyllia är ett släkte av koralldjur. Mycetophyllia ingår i familjen Mussidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenkoraller
Mycetophyllia